HATS-72 , WASP-191 — одиночная звезда в созвездии Водолея на расстоянии приблизительно 418 световых лет (около 128 парсеков) от Солнца. Видимая звёздная величина звезды — +12,469m. Возраст звезды оценивается как около 12,17 млрд лет.

Вокруг звезды обращается, как минимум, одна планета.

Характеристики 
HATS-72 — оранжевый карлик спектрального класса K. Масса — около 0,7311 солнечной, радиус — около 0,7214 солнечного, светимость — около 0,221 солнечной. Эффективная температура — около 4656 К.

Планетная система 
В 2020 году командой астрономов, работающих в рамках программы SuperWASP, было объявлено об открытии планеты.

Примечания 

Планетные системы